RideLondon-Surrey Classic 2018 var den 6. udgave af cykelløbet RideLondon-Surrey Classic. Det var det 26. arrangement på UCI's World Tour-kalender i 2018 og blev arrangeret 29. juli 2018. Løbet blev vundet af tyske Pascal Ackermann fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Lars Bak kørte for 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Michael Mørkøv kørte for 
 Matti Breschel kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger 

2018
UCI World Tour 2018